Барбертон может означать:

  — поселение в округе Кларк штата Вашингтон.
  — город в местном муниципалитете Мбомбела в ЮАР.
  — город в округе Саммит штата Огайо.
  — зеленокаменный пояс в  Африканской платформы.